Больша́я Алексе́евка — село в Аннинском районе Воронежской области.

Входит в состав Хлебородненского сельского поселения.

География 
Расположено в лесостепной полосе России, близ рек Большой и Малый Курлак.

Улицы 
 ул. 3 Порядок,
 ул. Алексеевская,
 ул. Центральная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района